Эллио́ттия кистеви́дная () — редкий вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 

Кустарник или небольшое дерево с листьями от 7,5 до 10 см длиной и шириной 2,5—5 см. Цветки белые, с 4 лепестками, плод сухой.

Распространение и местообитание 
Имеется несколько разрозненных местонахождений в восточной и южной Джорджии. Растёт на влажных речных берегах или же сухих горных хребтах, часто с песчаными почвами. Численность вида находится под угрозой.

История 
Вид был описан ботаником из Южной Каролины Стивеном Эллиоттом в 1808 году.

Примечания 

Вересковые
Флора Северной Америки
Эндемики США